

Persone 

 Lionel Richie – cantante, compositore e attore statunitense
 Nicole Richie – cantante e attrice statunitense

Videogiochi 
 Richie – personaggio dei Pokémon

Altro 
 Richie – diminutivo di Richard, corrispondente all'italiano Riccardo

Pagine correlate 
 Ritchie